Смирна се може односити на:

 Смирна (смола), ароматична смола интензивног мириса
 Мирна (митологија), личност из грчке митологије
 Смирна (древни град), антички грчки град у данашњој Турској, на територији данашњег града Измира
 Смирна, грчки назив за град Измир у данашњој Турској
 Смирна (Тенеси), град је америчкој савезној држави Тенеси
 Смирна (Њујорк), град је америчкој савезној држави Њујорк
 Смирна (Делавер), град америчкој савезној држави Делавер
 Смирна (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија
 Смирна (Јужна Каролина), град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Смирна (Јаломица), је насеље је у Румунији у округу Јаломица у општини Гривица